Alfredo Sánchez – meksykański piłkarz, reprezentant kraju. 
 
W 1930 powołany przez trenera Juana Luque de Serrallongę na MŚ 1930, gdzie reprezentacja Meksyku odpadła w fazie grupowej. Wystąpił tam w trzech spotkaniach, z Argentyną, Chile i Francją.

Bibliografia 
 

Reprezentanci Meksyku w piłce nożnej
Trenerzy piłkarzy Club América
Uczestnicy Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 1930
Urodzeni w XX wieku
Zmarli w XX wieku